Aceasta este lista celor 124 de comune din departamentul  Corse-du-Sud  din Franța.

CAA means Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien, creată în 2002.

Corse-du-Sud